Das HBL All-Star Game 2014 fand am Samstag, den 1. Februar 2014 in der Arena Leipzig in Leipzig vor 7064 Zuschauern statt. Es war die 15. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga (HBL) spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die Deutsche Nationalmannschaft gewann mit 38:31 (15:17). Beste Torschützen waren mit jeweils 6 Treffern Uwe Gensheimer für die Nationalmannschaft sowie Lasse Svan für die HBL-Auswahl. Schiedsrichter der Partie waren Holger Fleisch und Jürgen Rieber.

DHB- und HBL-Auswahl

DHB-Auswahl 
 Vereine: 16 Spieler aus 10 Vereinen: 3×, 2× , 2× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

HBL-Auswahl 
 Vereine: 19 Spieler aus 10 Vereinen: 5× , 4× , 3×, 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× ,  1×

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2014
Handballveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Leipzig
Handball (Leipzig)